Moagyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Moagylet, Skåne, sjö i Bromölla kommun, 
Moagylet, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,

Se även
Moagöl
Mogöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn